Восемь кораблей Королевского флота носили название HMS Warspite, включая:

 HMS Warspite — 29-пушечный галеон; спущен на воду в 1596 году; продан в 1649 году.
 HMS Warspite — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1666 году; был переименован в Edinburgh в 1721 году; трижды перестраивался, пока в 1771 году не был отправлен на слом.
 HMS Warspite — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1758 году; на рейдовой службе с 1778 года; переименован в Arundel в 1800 году; разобран в 1801.
 HMS Warspite — 76-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1807 году; сгорел в 1876 году.
 HMS Warspite — 120-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1833 году как HMS Waterloo; переименован в Warspite в 1876 году, после чего использовался как учебное судно; сгорел в 1918 году.
 HMS Warspite — броненосный крейсер типа Имперьюз; спущен на воду в 1884 году; продан на слом в 1905 году.
 HMS Warspite — Линейный корабль типа Куин Элизабет; спущен на воду в 1913 году; Принимал участие в Первой мировой войне, во многочисленных операциях Второй мировой войны, став одним из самых известных и заслуженных британских линкоров; сел на мель в 1947 году; разобран в 1950.
 HMS Warspite — подводная лодка типа Вэлиант; спущена на воду в 1965 году; выведена из эксплуатации в 1991 году.